Kohlekompromiss steht für 
 eine 1997 zwischen Bundesregierung, Landesregierungen, RAG und Gewerkschaft geschlossene Vereinbarung im Ruhrbergbau
 eine 2020 getroffene Bund-Länder-Einigung zum Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland